Под, Унтер:
 Под — предлог:
 Под-игра;
 Подофицер, или Унтер-офицер (от ).
 ПОД — аббревиатура:
 ПОД — Проект организации демонтажа; план организации строительных работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
 ПОД — пункт оперативного доступа.
 ПОД — Природоохранная документация.
 ПОД — программа работ и смета расходов по обустройству и добыче.
 ПОД — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
 ПОД — Проект организации движения городского транспорта.
 ПОД (мед.) — пищеводное отверстие диафрагмы.
 ПОД — поисковый образ документа.
 ПОД (авианавигация) — пункт обязательного донесения.
 ПОД — пункт обработки данных.
 ПОД (мед.; воен.) — перевязочный отряд дивизии; см. Медицинский отряд.
 Под — местное понижение рельефа.
 Под (поди́на) — элемент конструкции печи, на котором располагаются материалы или изделия, подвергаемые тепловой обработке (нагреву, плавлению, обжигу и т. д.); выполняется обычно из огнеупорных материалов. Под производственных кухонных и хлебопекарных печей часто выдвижной.

См. также 
 Pod